Il singolare del torneo di tennis Open Gaz de France 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Monica Seles 6–3, 4–6, 7–6.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Jana Novotná (semifinali)

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Julie Halard (quarti di finale)
 Leila Meskhi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 1993